Куха́рська —  прикметник жіночого граматичного роду від Кухарський. Походить від кухар.

Персоналії 
носії прізвища Кухарський
 Кухарська Вікторія Богданівна ( 1962) — українська вчена в галузі філології і психології, кандидат психологічних наук.
 Кухарська Олександра Климівна ( 1924) — українська радянська трактористка; депутат Верховної Ради УРСР

Інші значення 

 Кухарська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця у Варвинському районі Чернігівської області.
 Кухарська вулиця — зникла вулиця, що існувала в Дарницькому районі міста Києва, місцевість село Шевченка.
 Слобода-Кухарська — село в Україні, Іванківського району Київської області.

Українські прізвища